One in a Million ("uno su un milione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
One in a Million – film del 1935 diretto da Frank R. Strayer 
 Turbine bianco (One in a Million) – film del 1936 diretto da Sidney Lanfield

Musica 
One in a Million – singolo dei Guns N' Roses del 1988
One in a Million – album di Yellowman del 1989
One in a Million – singolo di Pete Rock & CL Smooth del 1993
One in a Million – album di Aaliyah del 1996
One in a Million – singolo di Aaliyah del 1997, tratto dall'omonimo album
One in a Million – singolo di Bosson del 2000
One in a Million – album di Bosson del 2001
One in a Million – album dei Big Country del 2001
One in a Million – canzone di Sandy Mölling del 2004, dall'album Unexpected, di cui Miley Cyrus ha realizzato una reinterpretazione in Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus
One in a Million – singolo di Ne-Yo del 2010
One in a Million – singolo di Tomohisa Yamashita del 2010